

Кубок наций

Спринт

Гонка преследования

Индивидуальная гонка

Масс-старт

Эстафета

См. также 
 Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2009-2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU 
 Результаты зачётов Кубка мира на сайте СБР

Малый Кубок мира